Légy jó mindhalálig (în ) se poate referi la:

 Légy jó mindhalálig (Fii bun până la moarte), un roman scris de Zsigmond Móricz și publicat în 1920
 Légy jó mindhalálig, un film maghiar din 1936, regizat de István Székely, care a ecranizat romanul
 Légy jó mindhalálig, un film maghiar din 1960, regizat de László Ranódy, care a ecranizat romanul
 Légy jó mindhalálig, un muzical care a adaptat romanul lui Móricz